Nimr ist der Familienname folgender Personen:
 Abd al-Halim an-Nimr (†), jordanischer Politiker
 Ali Mohammed an-Nimr (* 1994/1995), saudi-arabischer Demonstrant und Gefangener
 Nimr an-Nimr (1959–2016), saudi-arabischer schiitischer Geistlicher und Bürgerrechtler

NIMR steht für:
 NIMR Automotive, Militärfahrzeughersteller der Vereinigten Arabischen Emirate

Siehe auch:
 NIMR